Jiří Paška (* 3. srpna 1964 Olomouc) je bývalý český hokejový obránce.

Hokejová kariéra 
V československé a české lize hrál za TJ Zetor Brno, Dukla Trenčín a HC Olomouc. Odehrál 8 ligových sezón, nastoupil ve 374 ligových utkáních, dal 25 ligových gólů a měl 57 asistencí. V nižších soutěžích hrál i za HC Prostějov. S reprezentací do let 20 získal bronzové medaile na Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 1984. Za reprezentaci Československa nastoupil 14. dubna 1985 v utkání proti Kanadě v Praze.

Klubové statistiky

Externí odkazy 
 
 Od Rudé hvězdy ke Kometě
 Nejlepší hráč Komety všech dob
 Historie světových hokejových turnajů a zlínského hokeje

Českoslovenští lední hokejisté
Čeští lední hokejisté
Hráči HC Kometa Brno
Hráči HC Olomouc
Hokejisté HC Dukla Trenčín
Hráči HC Prostějov
Narození 3. srpna
Narození v roce 1964
Narození v Olomouci
Žijící lidé
Muži